Henrik IV kan syfta på:

Henrik IV, tysk-romersk kejsare (1050-1106), på tyska: Heinrich IV
Henrik IV av England (1367-1413), på engelska: Henry IV
Henrik IV av Kastilien (1425–1474), på kastilianska: Enrique IV
Henrik IV av Frankrike (1553-1610), på franska: Henri IV
Henrik IV den blinde, greve av Namur och Luxemburg på 1200-talet
Henrik IV (pjäs av Pirandello) – en pjäs av Luigi Pirandello
Henrik IV (pjäs) – en pjäs i två delar av William Shakespeare

Henrik 04